Егорлыкский район:

 Егорлыкский район — Ростовская область
 Егорлыкский район — упраздненный в 1953 году район, Ставропольский край